! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 39001–39100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 39101–39200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 39201–39300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 39301–39400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 39401–39500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 39501–39600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 39601–39700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 39701–39800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 39801–39900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 39901–40000 [ editare]

Lista planetelor minore (039001-040000)